Siurana (Girona), plaats en gemeente in de provincie Girona in Catalonië, Spanje.
Siurana (Tarragona), plaats in de gemeente Cornudella de Montsant in de Priorat in de provincie Tarragona in Catalonië, Spanje.
 Siurana, zijrivier van de Ebro
 Stuwmeer van Siurana